Bitka pri Odrinu je lahko:

 Bitka pri Odrinu (313), znana tudi kot bitka pri Ciralumu, v kateri je Licinij porazil Maksimina Daja 
 Bitka pri Odrinu (324), v kateri je Konstantin I. Veliki v rimski državljanski vojni porazil Licinija
 Bitka pri Odrinu (378), največja bitka v gotski vojni (376–382), ki se je končala s porazom in smrtjo rimskega cesarja Valensa 
 Obleganje Odrina (378), gotsko obleganje, ki je sledilo bitki pri Odrinu leta 378 
 Bitka pri Odrinu  (718), del bizantinsko-bolgarskih vojn
 Obleganje Odrina (813), del bizantinsko-bolgarskih vojn
 Bitka pri Odrinu (914), del bizantinsko-bolgarskih vojn
 Opustošenje Odrina (1003), del bizantinsko-bolgarskih vojn
 Bitka pri Odrinu  (1094) v bizantinski državljanski vojni  
 Bitka pri Odrinu (1205), del četrte križarske vojne, v kateri so Bolgari porazili križarje
 Bitka pri Odrinu (1254), del bizantinsko-bolgarskih vojn
 Bitka pri Odrinu  (1255), bitka v eni od bizantinskih državljanskih vojn
 Bitka pri Odrinu  (1355), v kateri so Bizantinci porazili Srbe 
 Bitka pri Odrinu  (1829), v kateri je Rusija prevzela mesto od Osmanskega cesarstva  
 Bitka pri Odrinu  (1913), bitka v prvi balkanski vojni
 Druga bitka pri Odrinu  (1913), bitka v drugi balkanski vojni